Király József
Király József (1737–1825) pécsi római katolikus püspök
Király József (1925–2004) pszichológus
Király József (1930–2013) Kossuth-díjas belsőépítész
Király József (1958) politikus
Király József (?) színművész
hasonló nevűek
Király József Pál – pedagógus